Виня́рский () — польская фамилия. Известные носители:

* Винярский, Адам Антонович (ум. 1835) — генерал-майор, обер-квартирмейстер 5-го резервного кавалерийского корпуса.
 Винярский, Михаил Борисович (1912—1977) — советский кинорежиссёр.
 Винярский, Михал (род. 1983) — польский волейболист.
 Винярский, Яков (более известен как Яаков Меридор; 1913—1995) — израильский политик.

См. также 
 Винарский